Huelsenbeck ist der Name von

 Karl-W. Huelsenbeck (* 1965), Medienkünstler und Filmeditor
 Richard Huelsenbeck (1892–1974), deutscher Schriftsteller, Dadaist, Lyriker, Erzähler, Essayist, Dramatiker, Arzt und Psychoanalytiker

Siehe auch: Hülsenbeck